Awake (album Dream Theatera), treći studijski album američkog progresivnog metal sastava Dream Theater
Awake (Godsmackov album), drugi studijski album američkog hard rock / heavy metal sastava Godsmack
Auaké, pleme američkih indijanaca